Fittipaldi F7 — гоночный автомобиль Формулы-1, построенный командой Fittipaldi и использовавшийся в сезоне  года.

Результаты в чемпионате мира Формулы-1

Примечания

См. также 
 Fittipaldi (команда Формулы-1)
 Формула-1 в сезоне 1980 года

Формула-1 в сезоне 1980
Шасси Fittipaldi Формулы-1